

Patronyme
 György Ligeti (1923-2006), fut un compositeur roumano-hongrois naturalisé autrichien.
 Miklós Ligeti (1871-1944), fut un sculpteur et un artiste hongrois.

Homonymie de patronyme